Domanice (gemeente)
 Domanice (Mazovië)
 Domanice (powiat Wołowski)
 Domanice (powiat Wrocławski)
 Domanice (Groot-Polen)
 Domanice (powiat Słupski)